Torrent kan syfta på följande :
 Bittorrent - ett filöverföringsprotokoll

Spanien 

 Torrent, Valencia (ort), 
 Torrent, Valencia (kommun), 
 Torrent, Girona, ort och kommun i Katalonien,